Barwig ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Barwig (* 1984), deutsche Voltigiererin
 Charles Barwig (1837–1912), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft

 Helmut Barwig (* 1930), deutscher Politiker (SPD)
 Josef Barwig (1909–1942), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Barwich
 Barwick